Église Santa Maria Maggiore peut désigner plusieurs églises en Italie :
 l'église Santa Maria Maggiore (Assise) ;
 l'église Santa Maria Maggiore (Città di Castello) ;
 l'église Santa Maria Maggiore (Florence) ;
 l' (Sanctuaire de Monte Gargano) ;
 l'église Santa Maria Maggiore (Sovana) ;
 l'église Santa Maria Maggiore (Spello) ;
 l'église Santa Maria Maggiore (Tivoli) ;
 l'église Santa Maria Maggiore de Trente ;
 l' ;
 l'église Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta (Naples) ;
 l'église Santa Maria Maggiore à Acquaviva delle Fonti.

Voir aussi 
 
 

Maria Maggiore
Homonymie d'édifices religieux en italien